Les Anthiinae peuvent être :
 Anthiinae Bonelli 1813 : une sous-famille d'insectes de la famille des Carabidae ;
 Anthiinae Bleeker 1871 : une sous-famille de poissons de la famille des Serranidae.